Dănești (Gorj)
 Dănești (Harghita)
 Dănești (Vaslui)